Ник Билтон () — британо-американский журналист и писатель. Родился в городе Дарлингтон, Великобритания.

Карьера 
Ник — специальный корреспондент с Vanity Fair, где он пишет статьи и колонки для журнала и сайта. Билтон — бывший бизнес-обозреватель газеты «Нью Йорк Таймс» и бывший ведущий блогер «Нью-Йорк Таймс». Он сотрудничает с CNBC, регулярно появляется в эфире, чтобы обсудить технологии и бизнес-темы. Он — соавтор 2015 списка Vanity Fair.

Отмечается, что именно статьи Билтона повлияли на решение Федерального Авиационного Управления США снять долго длящийся запрет на использование в самолётах электронных устройств, планшетов и смартфонов.

Является автором трех книг: «Я живу в будущем, и вот как это работает» (2010), «Инкубатор Твиттера» (2013), и «Киберпреступник № 1. История создателя подпольной сетевой империи», 2017.

Книга «Инкубатор Твиттера» была признана Нью-Йорк Таймс бестселлером и признана Уолл-Стрит Джорнал лучшей книгой 2013 года в номинации «выбор читателей».

Книга «Киберпреступник № 1» — живым языком рассказывает о «Шелковом пути», чёрном рынке в даркнете, также об истории её создателя и его поимки. Дебютировала на 9-ом месте в списке бизнес-бестселлеров New York Times.

Примечания

Ссылки 
 Официальный Сайт
Иммигрировавшие в США из Великобритании
Википедия:Биографии современников
Технические писатели
Персоналии по алфавиту
Журналисты The New York Times
Родившиеся в Дарлингтоне